Байер, Франтишек:
 Байер, Франтишек (1853—1925) — чешский краевед и фольклорист, этнограф, педагог.
 Байер, Франтишек (1854—1936) — чешский учёный-натуралист, зоолог и палеонтолог, научный писатель, переводчик.